Эдуа́рд Га́йкович Абаля́н (Абалов, Абелов; , Тбилиси — ) — советский киноактёр и кинорежиссёр.

Биография 
Эдуард Абалян родился  в Тбилиси.

В 1959 году Абалян окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Юткевича). С 1958 года работал режиссёром киностудии «Мосфильм», с 1959 года — режиссёром тележурнала «Сатира и юмор».
Режиссировал выпуски телепередачи «Голубой огонёк» и другие новогодние программы.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов приступил к экранизации повести Владимира Богомолова «Иван» о мальчике-разведчике времён Великой Отечественной войны, однако уже при просмотре первого монтажа фильма было обнаружено очень вольное обращение с текстом В. Богомолова. В частности, в фильме, без согласования с автором сценария, Иван остаётся жив и после войны с женой едет осваивать целину. Отснятый материал признали неудовлетворительным и картину в прокат не выпустили, а в 1962 году фильм по книге Богомолова переснял под названием «Иваново детство» режиссёр-дебютант Андрей Тарковский.

В 1976 году эмигрировал в Канаду.

Фильмография 

Режиссёрские работы

Актёрские работы

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Русские эмигранты третьей волны в Канаде